Валенти́на Ма́ркова:
 Маркова, Валентина Петровна (1905—1941) — российский живописец.
 Маркова, Валентина Евгеньевна (род. 1942) — советская актриса.